Мир — хижинам, война — дворцам:

 «Мир — хижинам, война — дворцам!» — один из лозунгов Великой французской революции; также широко употреблявшийся и в ходе других революционных событий, в частности в ходе Революции 1917 года в России.
 «Мир хижинам, война дворцам» — советский четырёхсерийный историко-революционный телефильм 1970 года, экранизация дилогии Юрия Смолича «Год рождения — 1917».